Cocoa, cacao en anglais, peut faire référence à :
 Cocoa, une interface de programmation du système d'exploitation Mac OS X d'Apple,
 , un système de calcul algébrique par ordinateur.
 Cocoa, une ville du comté de Brevard en Floride,
 Cocoa Beach, une ville du comté de Brevard en Floride,
 Cocoa, autre variante de cacao.